

Astronomia
 5277 Brisbane – asteroide della fascia principale
 Brisbane – cratere lunare

Geografia
Australia
 Brisbane – capitale del Queensland
 Città di Brisbane – Local Government Area nel Queensland
 Brisbane – fiume australiano
Stati Uniti
 Brisbane – città in California

Persone
 Charles Brisbane – marinaio britannico
 Thomas Brisbane – astronomo e generale scozzese

Sport
 Brisbane International – torneo annuale di tennis
 Brisbane Lions – club di football australiano
 Brisbane Road – stadio a Londra